Bisam steht für:

 Bisam (Geruchsstoff)
 Moschus (veraltet)
 Bisamratte, ein Nagetier aus der Familie der Cricetidae
 Bisamfell, das Fell der Bisamratte

Siehe auch:
 Bisamapfel, historischer Behälter für Duftstoffzubereitungen